désigne :

Cette sacrée famille (Room for One More) est un film de Norman Taurog sorti en 1952 ;
 (Room for One More) est une série télévisée américaine diffusée en 1962.